Puffer, teils synonym Buffer (engl., dt. unter anderem Zwischenspeicher, Reserve oder Dämpfer), teils auch Pufferspeicher, steht für:

 Buffer, ein Social-Media-Monitoring-Tool

 Knautschzone, Bauteile in der Sicherheitstechnik, die Aufprallenergie durch Deformation absorbieren
 Puffer (Bahn), die Druckkraftübertragungs- und Stoßdämpfungselemente an den Fahrzeugstirnseiten in der Schienenfahrzeugtechnik
 Clyde Puffer, einen an der schottischen Westküste eingesetzten Schiffstyp
 Puffer (Chemie), ein pH-Wert-Stabilisator in der Chemie
 Puffer (Geoinformationssystem), das Ergebnis einer Funktion in der Geoinformatik, die Zonen definierten Abstands um Geoobjekte liefert
 Puffer (Elektrotechnik) (englisch ), kurz für eine zwei Schaltungen isolierende, trennende Pufferschaltung (wie z. B. ein Spannungspuffer)
 Puffer (Heiztechnik), eine Masse, die Wärme zwischenspeichert
 Puffer (Informatik), ein Datenbereich zur temporären Datenspeicherung
 Speichervolumen, die Massen, z. B. Wasser sammeln können (zur Hochwasservorsorge, Dämpfung von Hochwasserscheiteln und Abführung von Niederschlägen), siehe Kaverne (Bergbau), G-Cans
 Pufferbatterie, ein Speichermedium für elektrische Energie
 Pufferung, pH-Stabilisierung von Böden in der Bodenkunde
 für Lager von Vor- oder Zwischenprodukten siehe Pufferbestand
 Pufferzeit, in der Netzplantechnik der Zeitrahmen, in dem ein Vorgang ablaufen muss
 Signalverstärker, zwei hintereinandergeschaltete Nicht-Gatter
 Ort oder Objekt zum Puffern, d. h. zum vorübergehenden Lagern von Werkstücken

Puffer bezeichnet folgende Speisen:

 Eierpuffer, Kartoffelpuffer: Pfannengerichte in der Form einer flachen Scheibe
 Napfkuchen, ein Kuchen aus Rührteig im norddeutschen Raum

Puffer ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph von Puffer (1801–1882), österreichischer Feldmarschallleutnant

Buffer ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Buffer (* 1944), US-amerikanischer Entertainer und Boxansager

Siehe auch:
 Pufferzone
 Pufferstaat

fr:Tampon